Az 1995–1996-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 62. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Widzew Łódź nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Hutnik Kraków előtt. A Lechia Gdańsk, Stal Mielec és a Siarka Tarnobrzeg kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1996
Lengyel 1